Vámos (ungarisch für ‚Zöllner‘) steht für:
 Vámos, ungarischer Name von Mýto pod Ďumbierom, Gemeinde im Okres Brezno, Banskobystrický kraj, Slowakei

Personen:
 Márton Vámos (* 1992), ungarischer Wasserballspieler
 Miklós Vámos (* 1950), ungarischer Schriftsteller und Dramaturg
 Petra Vámos (* 2000), ungarische Handballspielerin
 Youri Vámos (* 1946), ungarischer Balletttänzer und -choreograf

Siehe auch:
 Vamos